A psoríase invertida ou flexural

Acomete áreas intertriginosas, axilares e regiões inguinocrural e interglútea, sendo difícil sua diferenciação da dermatite seborreica e de outros intertrigos devidos ao seu aspecto clínico.

Costuma apresentar lesões mais úmidas, localizadas em áreas de dobras (embaixo das mamas, área genital, entre nádegas). 

Psoríases
Dermatologia